Tambor (ou tamboril) - instrumento musical tocado por "tamborileiros"
Brigada Victor Jara - banda portuguesa cujo segundo álbum tem o título "Tamborileiro"

Desambiguação
Desambiguações de música